Булаєво — місто, районний центр, Північно-Казахстанська область, Казахстан
 Булаєво — село, Темниковський район, Мордовія, Росія